Ливанская премьер-лига 2010/2011  — 63-й сезон чемпионата Ливана по футболу. Всего в чемпионате приняло участие 12 команд, клуб «Аль-Ахед» в третий раз в своей истории завоевал титул чемпиона. Сезон начался 9 октября 2010 года и закончился 24 апреля 2011 года.

Клубы-участники 
«Аль-Ахли Саида» и «Аль-Хекмех» вылетели из премьер-лиги по итогам сезона 2009/2010, заняв последние 2 места. Их заменили клубы из 1-й лиги: «Аль-Аха Аль-Ахли» и «Салам Сур».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Чемпионат Ливана 2010/2011 на www.rsssf.com 

Футбол в Ливане